dawne gminy:
 gmina Lipa – dawna gmina wiejska, powiat kozienicki, gubernia radomska
 gmina Lipa – dawna gmina wiejska, powiat jędrzejowski, gubernia kielecka